Spirit (banda)
Spirit (sonda)
Spirit (filme)
Spirit (álbum de Eluveitie)
Spirit (álbum de Leona Lewis)
Spirit (álbum de Depeche Mode)
Spirit (canção de Beyoncé)
Classe Spirit
Dodge Spirit
Spirit Racing
The Spirit

Desambiguação